Баттелли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Баттелли, Анджело (1862—1916) — итальянский физик.
 Баттелли, Серджо (род. 1982) — итальянский политик, депутат Палаты депутатов Италии от Движения пяти звёзд.
 Баттелли, Федерико (1867—1941) — итальянско-швейцарский физиолог и биохимик.